Shore Acres steht für:

im NRHP gelistete Objekte:
 Shore Acres (Maine), ID-Nr. 00000373
 Shore Acres (New York), ID-Nr. 91000864

Orte:
 Shore Acres (Florida)
 Shore Acres (Illinois)
 Shore Acres (Indiana)
 Shore Acres (Kalifornien)
 Shore Acres (Maryland)
 Shore Acres (Massachusetts)
 Shore Acres (New Jersey)
 Shore Acres (Rhode Island)
 Shore Acres (Tennessee)
 Shore Acres (Washington)

State Parks:
 Shore Acres State Park, Oregon